Oranka (rzeka)
 Oranka (jezioro)
 Oranka (miejscowość)